Михаэль Вагенер (род. 25 апреля 1949 года в Вуппертале, Германия) — немецкий продюсер и звукорежиссёр, один из создателей группы Accept, известен по сотрудничеству со многими рок-группами и исполнителями, например с Accept, Dokken, Metallica, Оззи Осборном, W.A.S.P.. Альбомы, которые были подготовлены при участии Михаэля Вагенера, разошлись уже более чем в 90 миллионах экземпляров.

Биография 
Родился в 1949 году в Вуппертале. В 1962 году, на первые самостоятельно заработанные деньги, приобрёл гитару и начал её осваивать.

В 1968 году, Михаэль Вагенер, вместе со своим школьным товарищем Удо Диркшнайдером, создал группу Band X, которая играла кавер-версии The Rolling Stones и Джимми Хендрикса в различных клубах. В 1971 году группа была переименована в Accept, но к тому времени Михаэль Вагенер был призван в армию, и поскольку служил в 350 милях от дома, не мог принимать активного участия в делах группы и вышел из её состава.

В 1972 году, демобилизовавшись, Михаэль Вагенер, имея начальное электротехническое образование, был принят на работу в компанию Stamp в Гамбурге, которая занималась разработкой, производством и поставками оборудования для студий звукозаписи и сценического оборудования. Фирма была небольшой, но Михаэль Вагенер получил необходимый опыт, и с точки зрения подготовки как специалиста в области оборудования, и с точки зрения ведения бизнеса в этой сфере.

В 1979 году Михаэль Вагенер создал в Гамбурге собственную студию с 16-канальным оборудованием, названную Tennessee Tonstudio (по названию рок-группы, участники которой выступили партнёрами в создании студии). Работа в этой студии позволила Вагенеру освоить основы записи и микширования. Михаэль Вагенер, фактически, занимался в студии всем: от управления компанией, до ремонта оборудования. В 1979 году Михаэль Вагенер дебютировал в профессии, записав и смикшировав LP 50’s Rock’n’Roll Live Party немецкой группы Franny and the Fireballs

В конце 1979 года Вагенер познакомился с Доном Доккеном, который тогда гастролировал по Германии и тот, после записи EP Back in the Streets, где Вагенер выступил продюсером и звукорежиссёром, пригласил его в США. Через месяц Михаэль Вагенер улетел в Лос-Анджелес, где ему понравилось и он решил начать работать там. В марте 1980 года, он, разобравшись с делами на родине, прилетел в Лос-Анджелес, где устроился инженером по обслуживанию в Larrabee Sound Studios в Голливуде. Эта работа не приносила достаточных для Голливуда денег, и в том же году Михаэль Вагенер принял предложение Удо Диркшнайдера о работе в качестве звукооператора на концертах Accept в Европе и таким образом, был вынужден вернуться в Германию. В конце года Михаэль Вагенер был привлечён к работе в качестве звукорежиссёра в процессе записи третьего альбома Accept Breaker. В начале 1981 года Дон Доккен вновь посетил Германию, пытаясь найти оптимальную студию для записи и обратился к Вагенеру и они начали работу над альбомом Breaking the Chains.

С 1981 по 1984 год Михаэль Вагенер работает в Германии, вместе с продюсерами Дитером Дирксом и Дирком Штеффенсом, а также совершает короткие поездки в США, где также выступал в качестве звукорежиссёра. В 1983 году, вместе с Удо Диркшнайдером, создаёт компанию Double Trouble Productions, существующую до сих пор. В то время, она ограничивалась записью небольшого локального круга групп. В феврале 1984 года Михаэль Вагенер по приглашению Том Цутаута, на тот момент работавшего на Elektra Records, приехал в США для записи сингла Wild Things группы X , и рассчитывал задержаться на две недели. Но во время работы заказы посыпались один за другим (группы Victory, White Sister, Raven, Malice, 45-Grave) и Вагенер остался в США насовсем. Диркшнайдер, оставшись в Германии, вышел из состава учредителей Double Trouble Productions и Вагенер зарегистрировал в США компанию Double Trouble Productions InC
С того времени Михаэль Вагенер записывал и продюсировал самых различных музыкантов, найдя свой собственный стиль продюсирования, записи и микширования.

В 1996 году Михаэль Вагенер переехал в Нашвилл, где открыл Wireworld Studio, студию, оптимизированную для проектов Double Trouble.

В 2000 году по инициативе Михаэля Вагенера рядом известных музыкантов (Себастьян Бах, Вольф Хоффманн, Джо Линн Тёрнер и другими) был записан трибьют-альбом Randy Rhoads Tribute

Дискография

Примечания 

Музыкальные продюсеры Германии
Музыкальные продюсеры США
Звукорежиссёры
Accept
Dokken